Wierzbno – stazione della linea M1 della metropolitana di Varsavia in Polonia
 Wierzbno – quartiere di Varsavia
 Wierzbno – comune rurale polacco nel voivodato della Masovia
 Wierzbno – frazione polacca del comune di Domaniów nel voivodato della Bassa Slesia
 Wierzbno – frazione polacca del comune di Koniusza nel voivodato della Piccola Polonia
 Wierzbno – frazione polacca del comune di Odolanów nel voivodato della Grande Polonia
 Wierzbno – frazione polacca del comune di Słupca nel voivodato della Grande Polonia
 Wierzbno – frazione polacca del comune di Przytoczna nel voivodato di Lubusz
 Wierzbno – frazione polacca del comune di Baborów nel voivodato di Opole
 Wierzbno – frazione polacca del comune di Otmuchów nel voivodato di Opole
 Wierzbno – frazione polacca del comune di Warnice nel voivodato della Pomerania Occidentale